Raya (Afghanistan)
Raya (Honduras)
Raya (Uttar Pradesh), India
Raya (Berastagi), Indonesië
Raya (Delima), Indonesië
Raya (onderdistrict), Simalungun, Noord-Sumatra, Indonesië
Raya (Singkep Barat), Indonesië
Raya (Trienggadeng), Indonesië
Raya (berg), Borneo